Dies ist die Liste der Mir-Expeditionen, die alle Missionen zur Raumstation Mir enthält.

 Liste der Mir-Expeditionen
Mir-Expeditionen
Mir-Expeditionen
Mir-Expeditionen